Gorazdovo náměstí může být název náměstí v různých městech České republiky:

 Gorazdovo náměstí (Olomouc) – náměstí ve městě Olomouc, Olomoucký kraj.
 Gorazdovo náměstí (Třebíč) – náměstí ve městě Třebíč, kraj Vysočina.

Související články 
Gorazdova ulice může být:

ulice v Česku
 Gorazdova (Praha) – ulice na Novém Městě v Praze, spojuje Jiráskovo a Palackého náměstí; je pojmenována na počest biskupa Gorazda.
 Gorazdova (Brno) – ulice ve městě Brno, Jihomoravský kraj.
 Gorazdova (Moravská Třebová) – ulice ve městě Moravská Třebová, okres Svitavy, Pardubický kraj.
 Gorazdova (Staré Město) – ulice ve městě Staré Město, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj.

ulice na Slovensku
 Gorazdova (Bratislava) – ulice ve městě Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko.
 Gorazdova (Bánovce nad Bebravou) – ulice ve městě Bánovce nad Bebravou, Trenčínský kraj, Slovensko.
 Gorazdova (Nitra) – ulice ve městě Nitra, Nitranský kraj, Slovensko.
 Gorazdova (Púchov) – ulice ve městě Púchov, Trenčínský kraj, Slovensko. 
 Gorazdova (Zlaté Moravce) – ulice ve městě Zlaté Moravce, Nitranský kraj, Slovensko.

ulice ve Slovinsku
 Gorazdova ulica – Lublaň, Slovinsko.